Roberto Faissal (28 de abril de 1928 — Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1988) foi um ator brasileiro.

Biografia
A vida de Roberto Faissal se confunde com a história da Rádio Nacional. Foi radio-ator na novela "O Direito de Nascer". Também ficou conhecido nacionalmente por compor músicas, entre elas "A Cabeleira do Zezé" e "Maria Sapatão", marchinhas de carnaval que são sucesso até hoje e que ele compôs com João Roberto Kelly.

Roberto Faissal também trabalhou por muito tempo na Atlântida Cinematográfica como ator onde conheceu outros nomes da televisão como Eliana Macedo, Adelaide Chiozzo, Anselmo Duarte, José Lewgoy, Oscarito, Grande Otelo e tantos outros. Foi reconhecido como uma das vozes mais bonitas do rádio nacional. Trabalhou na televisão, para a TVE e para a TV Globo.

Morreu em seu apartamento no ano de 1988 no Rio de Janeiro aos 59 anos, de câncer, deixando três filhos.

Teatro
1954 - Venenosos
1955 - Todo dia é dia de Chanchada
1958 - Os Grandes Amores da Minha Vida
1960 a 1964 - Nova Era
1965 - Ruas de São Tadeu
1970 a 1975 - Em cima da Hora
1978 - Movimentos no Escuro
1979 a 1981 - Intimidade

Televisão
1968 a 1971 - Balança Mas Não Cai - Teco
1973 - O Semideus - Januário
1974 - Fogo sobre Terra - Jofre 
1979 - Feijão Maravilha - Dr. Augusto Andrade
1979 - Marron Glacê - Cícero
1980 - Coração Alado - Cacau Durães
1982 - O Homem Proibido - Dr. Rocha Brito
1983 - Pão Pão, Beijo Beijo - Rubens
1987 - Direito de Amar - Padre Galileu

Cinema
1948 - E o mundo se diverte
1950 - A sombra da Outra
1952 - Carnaval Atlântida
1954 - Nem Sansão nem Dalila
1955 - Guerra ao Samba
1957 - O Barbeiro que se Vira
1957 - Tem boi na Linha
1974 - Sedução
1976 - O Mundo em que Getúlio Viveu
1978 - A Morte Transparente
1983 - Bar Esperança

Atores do estado de São Paulo
Radialistas do Brasil
Apresentadores de televisão do estado de São Paulo
Naturais de Guarulhos